Tjeknavorian ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel Tjeknavorian (* 1995), österreichischer Violinist
 Loris Tjeknavorian (* 1937), iranisch-armenischer Dirigent und Komponist